Szocialista Párt Franciaország
 Szocialista Párt Hollandia
 Szocialista Párt Portugália